Ившин — фамилия.

Известные носители 
 Ившин, Вениамин Никанорович (род. 1947) — удмуртский поэт, журналист.
 Ившин, Виктор Павлович (1941—2017) — российский учёный-химик.
 Ившин, Владимир Георгиевич (род. 1960) — российский юрист.
 Ившин, Владислав Геннадьевич (род. 1961) — российский хирург.
 Ившин, Игорь Владимирович (род. 1959) — российский учёный-энергетик.
 Ившин, Николай Карпович (1921—1993) — советский и казахский минералог, геолог и палеонтолог.
 Ившин, Фёдор (в монашестве Феодот; 1703—1796) — удмуртский священник, игумен, просветитель.
 Ившин, Яков Васильевич (род. 1953) — российский учёный-химик.

